Слу́жим наро́ду () — политический лозунг и неофициальный девиз Китайской Народной Республики, впервые появившийся при Мао Цзэдуне. Эта фраза была упомянута впервые в речи Мао Цзэдуна от 8 сентября 1944 года и оказала серьёзное влияние на маоистское крыло Новых левых. Так, она стала девизом , Партии Чёрных пантер и Жёлтого братства .

Происхождение фразы 
8 сентября 1944 года Мао Цзэдун выступил с речью «Служить народу» в память о погибшем солдате Народно-освободительной армии Китая по имени Чжан Сыдэ, который погиб под завалами обрушившейся на него печи для обжига. Он процитировал историка династии Хань Сыма Цяня:

Умирает каждый, но смерть одного весомее горы Тайшань, смерть другого легковеснее лебяжьего пуха.

После этого Мао продолжил:

Смерть за интересы народа весомее горы Тайшань; смерть за интересы фашистов, за интересы угнетателей и эксплуататоров народа легковеснее лебяжьего пуха. Товарищ Чжан Сы-дэ умер за интересы народа, и его смерть весомее горы Тайшань. Мы служим народу, а потому не боимся, когда другие указывают на наши недостатки и критикуют их.

Концепция службы народу, а также призывы трудиться во благо других и вести «неустанную борьбу» во многом сформировали основные принципы последующей деятельности Коммунистической партии Китая.

Роль в ходе Культурной революции 
Во время Культурной революции эта речь неоднократно читалась и цитировалась. Чжоу Эньлай, глава Госсовета КНР, носил значок с надписью «Служим народу» рядом со значком с изображением Мао Цзэдуна.

Роль в современном обществе

Церемониальная 

Фраза в настоящее время используется не так часто в КНР, как прежде, но играет ключевую роль. Она изображена на каменном экране у «Ворот Нового Китая» (), ведущих в комплекс Чжуннаньхай, в котором располагаются правительственные здания Государственного совета КНР и ЦК КПК. С 1984 года эта фраза звучит на смотре личного состава Народно-освободительной армии Китая, а также считается девизом всех китайских вооружённых сил:

Глава партии и государства: Здравствуйте, товарищи! ()
Войска: Здравия желаем, товарищ командир [председатель]! ()
Глава партии и государства: Вы хорошо поработали, товарищи. ()
Войска: Служим народу! ()

Также по координатам  на северо-востоке Синьцзяна можно найти иероглифическую надпись «Служим народу».

За пределами Китая 
Рабочая коммунистическая партия Норвегии, выпускающая газеты «akp.no» и «Klassekampen» и журнал «Rødt!», в прошлом выпускала собственный журнал под названием «Tjen Folket» (сокращённо TF), что в переводе означало «Служим народу» — заимствованный у КНР лозунг. Под этой же аббревиатурой TF выходила страничка юмора в официальной газете партии «Klassekampen», что расшифровывалось как «Tidens fylde» (). С 2008 года в Норвегии действует организация с названием «Tjen Folket».

В культуре 
 В 2007 году актриса Камерон Диас во время путешествия по Перу была замечена с сумкой, на которой было написано на китайском «Служим народу». Перуанцы выразили возмущение, поскольку посчитали, что она выступила в поддержку подпольной маоистской организации «Сендеро Луминосо». Актриса вынуждена была извиниться в связи с возникшим недопониманием.
 В 2005 году писатель Янь Лянькэ написал сатирический роман «Служим народу», действие которого разворачивается во время Культурной революции и представляет собой любовную историю жены военного офицера и солдата-крестьянина. Роман был запрещён к печати в связи с неприкрытой критикой в адрес Мао Цзэдуна, звучащей в романе.

См. также 
 Служу Советскому Союзу
 Волонтёрство

Примечания

Ссылки 
 Mao, Zedong (1944). "Serve the People" 
 Net, Xinhua (2004). "PLA garrison in Hong Kong to continue using "Serve the People" (in Chinese).

Политические лозунги Китая
Коммунистическая партия Китая